Die isländische Fußballmeisterschaft 2004 war die 93. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Landsbankadeild bekannt (nach dem Sponsor Landsbanki). Die Liga begann am 15. Mai 2004 und endete mit den letzten Spielen am 19. September 2004.

Es nahmen zehn Mannschaften an dem Bewerb teil, der in einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde. FH Hafnarfjörður gewann zum ersten Mal den Titel und wurde damit die neunte Mannschaft, die die isländische Meisterschaft gewinnen konnte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2004
2004